La tigre del mare (Thunder Afloat), film del 1939 diretto da George B. Seitz
La tigre del mare (We Dive at Dawn), film del 1943 diretto da Anthony Asquith